Шенурово — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 21 км, до центра муниципального образования Сорожина по прямой — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Долгобородово, Афониха, Нижне-Кубенский, Пановское, Бычиха, Якушево, Хвостиха.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

Примечания

Ссылки 
 Шенурово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района